Niveau, hauteur d'un produit par rapport à un plan horizontal.

 Niveau d'un terrain qui est son altitude.
 Niveau dans un bâtiment qui est un étage ou bien est un décrochement qui marque en hauteur sur le mur (en général en façade), sur le pilier ou la colonne une zone visible par ses éléments de décor.
 Niveau (outil) de mesure de l'horizontalité.

Par métonymie, désigne la position dans un classement par rapport à des valeurs.
 Niveau scolaire ou plus précisément en France niveau de formation.
 Niveau de maîtrise d'une langue (cf. le Cadre européen commun de référence pour les langues).
 Niveau de responsabilité dans une échelle hiérarchique.
 Niveau de jeu vidéo dans l'échelle des difficultés.
 Niveau (jeu de rôle).
 Le niveau d'énergie d'un atome en physique quantique.
 Le niveau (audio) par rapport à une valeur nominale.
Niveau d'un corps, en algèbre.

Un cadre d'analyse des décisions d'entreprise
 Niveaux de la stratégie